Fossett peut désigner :
 Steve Fossett, un aventurier américain
 Fossett, un village du Cameroun
 (24654) Fossett, un astéroïde.